Miejscowości w USA:
 Pine Island – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Hernando
 Pine Island – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue
 Pine Island – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Waller
Gminy w USA:
 Pine Island (ang. Pine Island Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue

Wyspy:
 Pine Island – wyspa w Australii, w Australijskim Terytorium Stołecznym